Le sigle E572 peut faire référence :
 E572, numéro E du stéarate de magnésium, un émulsifiant ;
 Route européenne 572 reliant Trenčín à Žiar nad Hronom en Slovaquie.